Nistrul de Jos se poate referi la:
Parcul Național Nistrul de Jos, zonă umedă de importanță internațională în sud-estul Republicii Moldova
Parcul Național Nistrul de Jos, arie naturală protejată în sud-vestul Ucrainei